Storeria steht für:
 (1386) Storeria, einem Asteroiden
 Storeria (Gattung), eine Schlangengattung aus der Unterfamilie der Wassernattern